al-Qunaitira () steht für:
 Kenitra, Stadt in Marokko
 Kénitra (Provinz), Provinz in Marokko

 Quneitra, syrische Stadt auf den Golanhöhen
 Gouvernement al-Quneitra, Gouvernement Syriens